Чихла́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Чихладзе, Анзор Ираклиевич (1949) — советский футболист.
 Чихладзе, Рафаэль Алексеевич (1877—1919) — грузинский политик, член Учредительного собрания Республики Грузия (1919—1921).
 Чихладзе (Чигладзе), Серго Гедеванович (1920—1944) — младший сержант, Герой Советского Союза.
 Чихладзе, Шалва Константинович (1912—1997) — советский борец, серебряный призёр Олимпийских игр.